Miguel da Paz, filho do rei D. Manuel I de Portugal e de D. Isabel de Aragão, herdeiro das coroas de toda a Península Ibérica;
 Miguel de Bragança, Duque de Lafões, filho bastardo do rei D. Pedro II de Portugal, antepassado da Casa de Lafões;
 Miguel de Bragança, Príncipe da Beira, infante de Portugal, filho do rei D. Pedro IV de Portugal;
 D. Miguel I, infante de Portugal, filho do rei D. João VI de Portugal, rei de Portugal entre 1828 e 1834, deposto como rei e feito ex-infante de Portugal, pretendente ao trono entre 1834 e 1866
 Miguel Januário de Bragança, filho do anterior, pretendente banido da sucessão ao trono de Portugal;
 Miguel Maria Maximiliano de Bragança, filho do anterior, pretendente banido da sucessão ao trono de Portugal;
 Miguel Rafael de Bragança, filho de Duarte Nuno de Bragança, pretendente banido da sucessão ao trono de Portugal;
 Miguel de Portugal,  bispo de Lamego de 1636 a 1643, autor das Constituições sinodais deste bispado em 1639. 

Desambiguação